Андре́й Евге́ньевич Смирно́в () — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник ивановского футбола (тренер — В. А. Копилов). Начинал карьеру в «Текстильщике», затем через курский «Авангард» оказался во владимирском «Торпедо», в котором провёл большую часть своей карьеры. В 2010 году после выхода команды в ФНЛ был отчислен из неё. Сезон 2011/12 провёл в «Спартаке» Кострома, вскоре вновь вернулся в «Торпедо». Перед началом сезона 2015/16 по состоянию здоровья завершил карьеру и перешёл на работу администратора в клубе.

Достижения

Командные 
 Победитель турнира второго дивизиона зоны «Запад»: 2004, 2010

Личные 
 Лучший полузащитник зоны «Запад»: 2010.

Примечания

Ссылки 
 Статистика Смирнова на неофициальном сайте ФК «Торпедо» Владимир
 Все футболисты Текстильщика
 

Футболисты России
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Спартак» Кострома